Palmaria est un genre d'algues rouges. 

 L'île de Palmaria est une île italienne de la mer Ligure.